El término Ternovi  puede referirse a:

Ternovi (Beloréchensk, Krasnodar), localidad del raión de Beloréchensk del krai de Krasnodar, en Rusia; 
Ternovi (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia; o
Ternovi (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.